Berliner Ring ist der Name folgender

Straßen:
 Berliner Ring, die äußere Ringautobahn Berlins, siehe Bundesautobahn 10
 Berliner Stadtring, die innere Ringautobahn Berlins, siehe Bundesautobahn 100
 Innenstadtring (Berlin), Straßenverbindung um die historische Mitte Berlins
 Berliner Ring, Verkehrsknoten in Würzburg, siehe Berliner Platz (Würzburg)

Eisenbahn-Strecken:
 Berliner Ringbahn (S-Bahn-Ring sowie derzeit nur teilweise benutzte Fern- und Gütergleise), innerstädtische Eisenbahnstrecke in Berlin
 Berliner Außenring (BAR), Eisenbahnstrecke, die von der DDR zur Umfahrung West-Berlins komplettiert wurde

Siedlungen:
 eine Wohnsiedlung am Nordrand des Bezirks Waltendorf von Graz, Steiermark, siehe Waltendorf #Geschichte